Льюль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Льюль, Рамо́н (более известен как Раймунд Луллий; ок. 1235—1315) — каталанский миссионер, поэт, философ и теолог.
 Льюль, Серхио (род. 1987) — испанский профессиональный баскетболист.